Орловский автобус является важной составляющей системы общественного транспорта Орла. Автобусная сеть обслуживает сам Орёл и расположенные близ него пригородные районы.

Всю организацию автобусного движения обеспечивает Управление городского хозяйства и транспорта города Орла, а перевозка пассажиров распределяется между перевозчиками по 36 городским, 3 дачным маршрутам.

Маршрутная сеть

Система

Городские автобусы 
Сеть состоит из 33 городских и 3 дачных маршрутов, общей длиной 76 км с 122 остановками и автовокзалом. Для их обслуживания используются автобусы большой и средней вместимости, микроавтобусы.

Пригородные автобусы 
Загородная сеть обслуживается автобусами, принадлежащим региональным транспортным предприятиям.

Оплата проезда 
На июль 2021 года в Орле действуют следующие способы оплаты проезда:

 В пределах административной границы города Орла действует одна единая тарифная зона (как и в большинстве городов РФ). Стоимость проезда с 1 мая 2021 г. — при наличном способе оплаты проезда 23 рубля; при безналичном способе оплаты проезда 20 рублей.
 Существуют проездные билеты на длительный срок для обычных пассажиров и пассажиров, принадлежащих к различным социальным группам (школьники, студенты, пожилые люди и получатели социальной помощи).

История

Первое двадцатилетие 
В июне 1934 г. Центрально-Чернозёмная область была разделена на две области Воронежскую и Курскую.(I) В Курскую область вошли районы прежних Орловского и Курского округов и часть Елецкого округа. Город Курск стал областным центром.

В документах Курского облгосархива в архивном фонде "Курской областной плановой комиссии" имеются сведения об организации автобусного движения в Орте в "объяснительной записке к плану на 2 пятилетку по жилищно-коммунальному хозяйству Курской области". В этом документе указывается, что "автобусы появились на улицах Курска и Орла лишь в конце 1934г. В Орле имеется только два автобуса".(2) Более подробный и конкретный документ обнаружен в Орловском госархиве в "основных положениях реконструкции и расширения коммунального пассажирского транспорта в Орле" за октябрь 1935г.(3) В пояснительной записке к "основным положениям..." говорится об открытии автобусного движения в Орле в середине ноября 1934г. В составе двух автобусов типа ГАЗ-а по 16 мест каждый. Движение автобусов было организовано и осуществлялось по двум маршрутам. Маршрут № 1: Вокзал - Привокзальная улица - Московская улица - Кооперативная улица - Комсомольская улица - Володарский переулок - Ленинская ул. - Садовая ул. - до улицы 2-й Коммуны. Длина этого маршрута составляла около 7,5 километра.

Второй маршрут также начинался от Вокзала затем по Привокзальной ул. - Московской ул. - Кооперативной ул. - Володарскому переулку - ул.Сакко и Ванцетти до конца этой улицы. Протяженность второго маршрута составляла 7,2 километра. Автобусы находились в ведении трамвайного треста и размещались в здании трамвайных мастерских.

6 декабря 1934г. в "Орловской правде" была напечатана заметка об автобусах в Орле,(4) в которой отмечалось, что две линии трамвая, имеющиеся в городе давно уже не удовлетворяют потребности в городском транспорте и введенное по решению горсовета автобусное движение своевременное и необходимое. В заметке указывалось, что автобусов в городе два и установленная в них управлением трамвая плата за проезд втрое дороже, чем в трамвае, из-за чего пока они ходят полупустыми. Сведения о работе автобусов в Орле за первое полугодие 1935г. свидетельствуют уже о положительных моментах эксплуатации этого вида транспорта.

Так, за январь – июнь 1935 г. было перевезено 91380 пассажиров двумя автобусами, сделано автобусо-километров 56490, эксплуатационная скорость около 13 км/час, себестоимость машино-км около 90 коп., тариф 50 и 60 копеек (в зависимости от расстояния).

7 декабря 1937г. постановлением № 173 Оргкомитета ВЦИК по Орловской области был образован Орловский областной трест автомобильно-гужевых перевозок транспортно-эксплуатационного и складского дела с сокращенным названием Орловский областной автогужевой трест или "Орелтранс".(6).

Трест образовывался для выполнения в пределах Орловской области автогужевых перевозок, связанных с подвозом и вывозом грузов со станций железных дорог и пристаней, грузовых перевозок и связанных с ними экспедиционных и товаро-складочных операций, а также перевозе пассажиров в городах и на трактах областного и местного значения. 

Орловский областной автогужевой трест "Орелтранс" состоял в ведении Орловского облкомхоза и имел отделения (конторы) в Орле, Брянске, Клинцах, Карачеве, Дятькове, Ельце.

В число основных направлений деятельности треста вошла "организация пассажирских перевозок в автобусах в городах, на междугородных линиях и трактах области".

Постановлением № 1415 Оргкомитета ВЦИК по Орловской области от 30 декабря 1937г. Орловский автогужтрест и Орловский горсовет обязывались в месячный срок изготовить и развесить в черте города дорожно-предупредительные знаки для автогужтранспорта и пешеходов и приобрести и установить на перекрестках улиц с интенсивным движением - светофоры.

На 1 января 1938г. Орловский автогужтрест имел транспортную базу в составе 87 единиц, в том числе автомашин грузовых 64, автобусов - 14, такси грузовых - 7, легковых такси - 2 и 122 лошади.

На 1 октября 1938г. транспортная база Орловского автогужтреста значительно увеличилась и составляла 138 единиц: 80 грузовых автомашин, 44 автобуса, 11 грузовых такси, 3 легковых такси.(8)

По городу Орлу сохранились сведения о пассажирском автопарке за январь-май 1939г. В Орле в это время было 10 автобусов, однако эксплуатировались только 4, два находились в ремонте, а еще четыре простаивали из-за отсутствия резины.(9)

В экономическом обзоре Орловской области за 1941г. (в прежних границах) об автотранспорте общего пользования имеются цифры по области в целом: 42 автобуса и 2 такси. Автобусы перевезли пассажиров по всем дорогам области в 1939г. - 2062 тысяч человек, в 1940г. 2812 тысяч человек.

В этом же документе сообщается о дорогах в Орле, отмечается, что внешнее благоустройство города улучшилось, на 01.01.41г. - три центральные улицы (названия не указаны) покрыты асфальто-бетоном, из общего протяжения улиц в 121 километр замощено 46,5 км, в том числе 5 км асфальто-бетоном.

Решением исполкома Орловского горсовета депутатов трудящихся № 210 от 10 апреля 1941г. "Об установлении маршрутов движения автобусов и их остановок по улицам города" в Орле устанавливались 3 маршрута(11): 

 Вокзал - Военный городок (за кирпичным заводом № 8)
 Вокзал - больница им.Мопра
 Площадь 1-го Мая - Пушкинская ул. (базар)

В августе—сентябре 1943г. орловская область была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. В отчете Орловского автоуправления о работе за 1943г. имеются данные только о грузовых машинах и грузовых перевозках в области.(12)

В апреле 1944г. при Орловском областном автоуправлении были восстановлены автотранспортные конторы в Орле, Брянске, Клинцах, Бежице и контора автоснаба.(13) В связи с образованием Брянской области летом 1944 г. конторы в Брянске, Клинцах и Бежице отошли в ведение Брянского автотреста. 1944г. в Орловской области и Орле автобусных перевозок также не производилось.(14)

Приказом по Наркомату Автотранспорта РСФСР от 29 ноября 1945г. на базе Орловского областного автоуправления был организован Орловский областной автотрест, действительное его оформление произошло 21 декабря 1945г.

В сентябре 1945 г. в Орёл с Горьковского автозавода поступили 3 автобуса марки ГАЗ-3. В составе автотреста в это время значились Орловская автотранспортная и Елецкая автотранспортная конторы. 3 автобуса в Орле вышли на маршрут: Володарский переулок - Кирпичный завод № 8, протяжением 4 км.(15)

11 января 1946 г. в системе Орловского автотреста были утверждены Государственной штатной комиссией при СНК СССР штатные расписания Орловской автоколонны №68 и Елецкой автоколонны № 61.(16)

По состоянию на 1 января 1947 г. в Орловской автоколонне № 68 оставалось то же число автобусов - 3, автоколонна производила пассажирские перевозки в Орле по маршруту №1 "Володарский пер. - Кирпичный завод №8" и на маршрутах: Орел-Кромы; Орел-Болхов; Орел-Нарышкино.(17) Согласно приказу Орловского автотреста за 1947 г. 68 автоколонна должка была довести пассажирский парк до 10 машин, фактически на 1 января 1948г. в Орловской автоколонне № 68 состояло 8 автобусов.(18)

В "областных итогах работы транспорта и связи" за 1948 г. указывается, что в Орловской области на 1 января, 1949г. имелось 24 автобуса, из них на ходу 19. 
В 1949 г. Орловской автоколонной № 68 для обслуживания городского населения Орла было получено еще 9 автобусов.(20)
В этот период в городе ходили 2 автобусных маршрута:
 Володарский пер. - Кирпичный завод №8
 Вокзал - ул. М. Горького

В январе 1950 г. открыт автобусный маршрут №3 "Автостанция - Рабочий Городок".

В мае 1950 г. Орловская автоколонна № 68 была разделена на два предприятия: Орловская автоколонна № 68, у которой остались грузовые перевозки и Орловская автотранспортная контора, которой были переданы пассажирские автобусные перевозки в Орле и межрайонные.

Орловская автотранспортная контора разместилась по ул.3-й Курской,20. Автобусный парк пополнился автобусами ЗИС-155 и таксомоторами М-20. (21)
На 1 января 1951 г. в Орловской автоколонне № 68 автобусов уже не значится, а в Орловской автотранспортной конторе - 31 автобус.(22)

Орловская автотранспортная контора обслуживала пассажирскими автобусными перевозками население Орла и прилегающие районы, а также обеспечивала межобластные перевозки. На территории города по сведениям за 1953 г. автобусы курсировали по 7 основным маршрутам:
 Вокзал – Ботаника; 
 Вокзал – улица Горького; 
 Рабочий городок – Автостанция; 
 Знаменка – Автостанция; 
 Вокзал – Мясокомбинат; 
 Горсад – Мезенка; 
 Площадь Победы – Биофабрика.

Из них наиболее загруженными были: №3 Автостанция - Рабочий городок, где на трассе ходили 7 автобусов; №1 Вокзал - Ботаника (4-5 автобусов); №2 Вокзал - ул. Горького (5 автобусов) и т.д. Орловская автотранспортная контора обеспечивала также легковые и грузовые таксомоторные перевозки. Такое обслуживание населения Орла вполне удовлетворяло город в автобусных перевозках. Тариф автобусных перевозок был несколько выше по сравнению с трамвайным, что служило причиной меньшего пользования населением этого вида транспорта.(23) (Из протокола № 4 заседания Постоянной комиссии Орловского горсовета от 27.08.53 г.)

В 1954 году план по перевозке пассажиров Орловской автотранспортной конторой был выполнен на 138,6%, перевезено пассажиров на 3 миллиона больше, чем в 1953 году. Фактически в 1954 году в Орле курсировало 52 автобуса, в 1954 году автобусных парк пополнился 10 автобусами. Автобусы в Орле обслуживали следующие маршруты:

 Вокзал – Ботаника; 
 Вокзал – улица Горького; 
 Рабочий городок – Автостанция; 
 Знаменка – Автостанция; 
 Вокзал – Мясокомбинат; 
 Горсад – Мезенка; 
 Площадь Победы – Биофабрика.

По состоянию на 1955 год в городе Орле перевозки осуществлялись по 5 маршрутам:
 Вокзал – Монастырка (трамвайное кольцо); 
 Вокзал – Ботаника; 
 Комсомольская пл. (Автостанция) – Рабочий городок; 
 Комсомольская пл. (Автостанция) – Ново-Троицкий посёлок; 
 Вокзал – Элеватор (Мясокомбинат); 

6 января 1956г. председатель Орловского облисполкома направил министру автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР докладную записку о состоянии автобусных перевозок в области, в которой в частности говорилось:"...Из 11 автохозяйств, имеющихся в области, пассажирскими перевозками занимаются только 7 автохозяйств с автобусным парком в 86 единиц и легковым такси - 39 единиц, в том числе: Орловская автотранспортная контора: 71 автобус; 39 легковых такси; Дмитровское автохозяйство: 2 автобуса; Ливенское: 6 автобусов; Малоархангельское: 3 автобуса; Мценская авторота: 1 автобус; Свердловская авторота: 1 автобус."По состоянию на 1 января 1956 года в области насчитывалось 39 маршрутов автобусного сообщения, из которых 5 маршрутов межобластных (Орел-Москва, Орел-Тула, Орел-Харьков, Орел-Курск, Орел-Брянск) и 15 маршрутов межрайонных (Орел-Кромы, Орел-Троена, Орел-Дмитровой, Орел-Болхов, Орел-Сосково, Орел-Знаменское, Орел-Шаблыкино, Орел-Корсаково, Орел-Нарышкино, Орел-Мценск, Ливны-Дросково, Залегощь-Новосиль, ст.Малоархангельск-Колпна, Мценск-Тельчье, Змиевка-Покровеков), 10 маршрутов пригородных, в том числе в Орле: Пл.Победы-Биофабрика, Горсад-Мезенка, Автостанция-Володарская МТС, Орел-Солнцево, Орел-Неполодь, Орел-Редькино, Орел-Б.Куликовка, Орел-М.Куликовка, Автостанция-Лаврово, Ливны-Навесное, и 9 маршрутов внутригородских в городах Орле и Ливнах.

Одним из узких мест в хозяйстве автотреста являлось отсутствие благоустроенных автовокзалов и автостанций, имелось только три небольшие автостанции в Орле, Кромах и Тросне. Учитывая возросший объем пассажирских перевозок в Орле, облисполком считал целесообразным реорганизовать Орловскую автотранспортную контору на автобусный и таксомоторный автопарк.

Сведения об истории автобусного движения за 1963 – 1967 гг. 
19 января 1960 г. организовано таксомоторное хозяйство с дислокацией на территории г.Орла, ул.Сталина,64, именуемое Орловское таксомоторное хозяйство Орловского областного автотранспортного треста (Приказ по Орловскому областному автотранспортному тресту № 20 от 19 января 1960г.)

15 ноября 1963г. в г.Орле введены месячные, квартальные и единые билеты на проезд пассажиров в трамваях и автобусах. Месячные билеты на трамвай стоят 2,40р., на автобус 3,75р., для двух видов транспорта - 5,20р.(26).

В целях обеспечения плана 1963г. Орловская Автотранспортная контора осваивает переход на более прогрессивный метод организации работы хозяйства на 2 колонны: городскую и загородную, что безусловно улучшит эксплуатационно-технические и финансовые показатели.(27).

В 1963г. Орловская АТК годовой государственный план не выполнила, основной причиной, повлиявшей на невыполнение государственного плана явилось плохое техническое состояние парка. На конец 1963г. в АТК насчитывалось 219 автобусов, а площадь территории составила всего 1,8 га. Значительную часть территории занимают производственно-административные корпуса и заправочные ГСМ. Поэтому до 80 автобусов приходится выводить на стоянку к площади автостанции на улицы города.(28).

В 1964г. в г.Орле на 12 маршрутах общей протяженностью 10 км работают 115 автобусов, у которых 95% составляют автобусы большой вместимости. Маршрутная сеть автобусного сообщения в г.Орле обеспечивает связь всех 3-х районов города между собою, промышленных предприятий, крупных микрорайонов - с центром города. С 9 февраля 1964 г. открыто прямое сообщение от железнодорожного узла до Аэропорта.

На конец 1964г. в г.Орле работает 42 автобуса без кондукторов, что составляет 37% всех работающих автобусов. С получением оборудование намечается расширить этот прогрессивный метод обслуживания пассажиров.(29). Несмотря на большую работу, проводимую коллективом АТК в городские органы власти поступают жалобы и заявление граждан на плохую работу автобусов. Большая часть заявлений относится к нарушениям графиков движения автобусов, грубость водительского и кондукторского состава, на большие очереди на многих остановках в утренние и вечерние часы.

При увеличении в г.Орле автобусного парка на 152 единицы в 1964г. против 1960г. имеющаяся материально-техническая база из-за недостаточной площади территорий гаражей автобусного парка не обеспечивает необходимого профилактического обслуживания и текущего ремонта(30) (Из проекта решения Орловского исполкома Областного Совета депутатов трудящихся, от мая 1965г.).

За период с 1958г. по 1965г. автобусный парк области возрос в 2,4 раза, объем перевозок пассажиров в 1,7 раза. В летнее время перевозка пассажиров осуществляется на 124 маршрутах, которыми обслуживаются все 18 районов области, 275 колхозов и совхозов и 14 железнодорожных станций. Кроме того имеется постоянное регулярное автобусное сообщение с 4 соседними областями и Украиной. Орел-Харьков, Орел-Киев и со столицей Москва.

В первое полугодие 1965г. в Орловской области пассажирские перевозки осуществляются 14 автохозяйствами, из которых два крупных специализированных хозяйства: Орловский автобусный парк, имеющий в своем составе 235 единиц подвижного состава (25%) автобусы большой вместимости и Орловский таксомоторный парк в составе 140 автомобилей такси "Волга" и 84 автомобиля для обслуживания предприятий и организаций.

Для обслуживания пассажиров в области работают автовокзал, 4 автостанции и 26 автопавильонов, из которых 18 пунктов осуществляют кассовую продажу билетов пассажирам на проезд в автобусах.(31). (Из доклада Орловского автоуправления о работе пассажирского автотранспорта за 1 полугодие 1965г.).

В конце 1966г. автоуправлением проведена разгрузка Орловского автобусного парка за счет выделения значительной части загородных автобусов в Орловское хозяйство "Сельхозтранс".(32). Приказом начальника Орловского транспортного управления от 27 ноября 1967 г. Орловское пассажирское автотранспортное предприятие №1 г. Орла с 1 ноября 1967г. переведено на новую систему планирования и экономического стимулирования.(33). На ноябрь 1967г. автобусы курсировали на 13 городских маршрутах, 2-х межобластных и 2-х республиканских.(34).

Указать конкретные даты о переименовании АТК в Орловский автобусный парк, и Орловского автобусного парка в Орловское ПАТП-1 не представляется возможным, т.к. приказы начальника Орловского транспортного управления за эти годы в архив на хранение не поступали. Но исходя из имеющихся документов, автотранспортная контора переименована в Орловский автобусный парк в 1960 году, а орловское ПАТП-1 организовано в 4 квартале 1967г.

Таким образом, представив на основании архивных документов историю автобусного движения в Орле, можно считать ПАТП №1 правопреемником предприятий, занимавшихся автобусными перевозками с середины ноября 1934 года.

Подвижной состав 

До 1988 года в Орёл в основном прибывали списанные автобусы ЛиАЗ-677, Ikarus-260 и Ikarus-280.

В 1989—1990 гг. Орёл покупает 3 автобуса Ikarus-280.64 и 5 Ikarus-260.50.

В 1992 году приходят 8 ЛиАЗов 677, город стали заполонять автобусы КАвЗ-3976 и ПАЗ-3205, которые работали на коммерческих маршрутах.

В 1993 году новые автобусы: 2 Ikarus-260.50, 4 Ikarus-280.33, 13 ЛиАЗ-677.

В 1994 году 3 автобуса Ikarus-260.57, но один из них работает довольно недолго, 3 Ikarus-260.50 и 4 автобуса ЛиАЗ-677, так же приходит несколько автобусов Ikarus-280 из них 2 Ikarus-280.03 и Ikarus-260 списанных из ГДР.

В 1996 поступление б/у автобусов — 2 ЛиАЗа 5256, 2 Mercedes-Benz O307

В конце 1997 начале 1998 гг. администрацией области покупается 25 новых автобусов Ikarus-280.33M и Ikarus-263.10, из них 12 автобусов Ikarus-280.33M и 2 Ikarus-263.10 переданы в ПАТП-1 для обслуживания городских маршрутов, остальные переданы в областные парки.

На этом поступление новых автобусов в 90-е закончилось.

В августе 2006 года администрацией области были подарены на день города 2 новых автобуса марки ЛиАЗ-5256.

В октябре 2006 года в Орел прибыло 4 списанных автобуса марки ЛиАЗ, работали на «рамсторовской развозке» (г. Москва), которые были преподнесены городу как новые, в данное время не работают или списаны.

В конце 2007 года администрация покупает 5 автобусов Неман. Современные «Неманы» поступили в орловский автопарк в рамках соглашения между белорусским автозаводом «Неман» и некоммерческим партнерством «Центр поддержки пассажирских перевозок». Один из этих автобусов работает на 23 маршруте без предоставления льгот, так как переданы частной компании.

В сентябре 2008 года фракция КПРФ подарила городу три ЛиАЗа и один ПАЗ.

В октябре 2008 года Орел получил почти 400 миллионов рублей на транспорт от Министерства Финансов РФ (компенсацию за перевозку льготных категорий граждан за 2004). На эти средства ПАТП-1 купило 20 новых автобусов ЛиАЗ, которые потом были пущены на самые напряженные маршруты 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 18, так же были приобретены автобусы для коммерческой эксплуатации Богдан А092.

С 1 декабря 2008 г. все городские автоперевозчики, работающие на маршрутах муниципальной маршрутной сети стали осуществлять перевозки строго в границах муниципального образования город Орел. Соответствующее постановление было подписано первым заместителем главы администрации города В. В. Ереминым 27 ноября 2008 года, однако из-за протестов населения решение де-факто было отменено.

В 2010 году Ikarus-260 больше не выйдут на маршруты города.

В 2017 году МУ ПАТП-1 было признано банкротом. Орёл остался без муниципального автобуса. В 2018 году в город из Москвы прибыло 5 старых автобусов Волжанин 6270, которые до сих пор ржавеют под открытым небом. В апреле 2020 предприятию МУП "ТТП", занимающемуся трамвайными и троллейбусными перевозками были переданы московские большие автобусы ЛиАЗ 5292. 1 июня муниципальный автобус вернулся в город. Были запущены маршруты:
№6М Ул. Алроса - Сан. Лесной
№47М Спецавтобаза - Госуниверситет
№48М Спецавтобаза - Госуниверситет
№126 Микрорайон - Володарская РТС
№329 Химмаш - Касьяновка
№482 Госплемобъединение - Стальной Конь.

В настоящее время подавляющее большинство автобусных парков составляют отечественные автобусы большой и средней вместимости, микроавтобусы, а именно ЛиАЗ-5292, ПАЗ-3204, ПАЗ-3205, ГАЗ-A64R42 «Next», Луидор-2250DS (ГАЗ Next), ГАЗ-A68R52 City, Тула-2221. В эксплуатации находятся также автобусы других отечественных и зарубежных марок.

Ссылки 

 Официальный сайт МУ ПАТП-1 г. Орла
 Официальный сайт администрации города Орла
 Городские автобусы сняты с маршрутов за пределами г. Орла по решению суда
 Страница посвященная орловскому автобусу
 Неофициальный сайт городского общественного транспорта Орловской области

Примечания 

Автобусные системы России
Автобус